Abelleira puede referirse a:
 A Abelleira (La Capela), lugar de la parroquia de A Capela, concello de La Capela.
 Abelleira de Abaixo, lugar de la parroquia de A Barqueira, concello de Cerdido.
 Abelleira de Arriba, lugar de la parroquia de A Barqueira, concello de Cerdido.
 Abelleira (Barreiros), lugar de la parroquia de Benquerencia, concello de Barreiros.
 Abelleira (Moeche), lugar de la parroquia de Labacengos, concello de Moeche.
 Abelleira (Muros), lugar y parroquia del concello de Muros.
 A Abelleira (San Saturnino), lugar de la parroquia de Naraío, concello de San Saturnino.
 A Abelleira (Abadín), lugar de la parroquia de Baroncelle, concello de Abadín.
 A Abelleira (Bóveda), lugar de la parroquia de Tuimil, concello de Bóveda.
 A Abelleira (Castroverde), lugar de la parroquia de Furís, concello de Castro de Rey.
 A Abelleira (Duancos), lugar de la parroquia de Duancos, concello de Castro de Rey.
 A Abelleira (Duarría), lugar de la parroquia de Duarría, concello de Castroverde.
 A Abelleira (Friol), lugar de la parroquia de Guldriz, concello de Friol.
 A Abelleira (Germade), lugar de la parroquia de Lousada, concello de Germade.
 A Abelleira (Guitiriz), lugar de la parroquia de Mariz, concello de Guitiriz.
 A Abelleira (Riotorto), lugar de la parroquia de Meilán, concello de Riotorto.
 A Abelleira (Cabranes), lugar de la parroquia de Cadramón, concello de Valle del Oro.
 A Abelleira (Frexulfe), lugar de la parroquia de Frexulfe, concello de Valle del Oro.
 A Abelleira (Vilacampa), lugar de la parroquia de Vilacampa, concello de Valle del Oro.
 Cal de Abelleira, lugar de la parroquia de Vilapedre, concello de Villalba.
 A Abelleira (Viveiro), lugar de la parroquia de Galdo, concello de Vivero.
 Abelleira (Celanova), lugar de la parroquia de Rabal, concello de Celanova.
 Abelleira (Junquera de Espadañedo), lugar de la parroquia de Ramil, concello de Junquera de Espadañedo.
 A Abelleira (Muíños), lugar de la parroquia de Barxés, concello de Muíños.
 Abelleira (Puentedeva), lugar de la parroquia de Pontedeva, concello de Puentedeva.
 A Abelleira (Cambados), lugar de la parroquia de Oubiña, concello de Cambados.
 A Abelleira (Puenteareas), lugar de la parroquia de Angoares, concello de Ponteareas.
 A Abelleira (Villanueva de Arosa), lugar de la parroquia de Baión, concello de Villanueva de Arosa.